Хорхе Луис Пачеко Асмат (, род. 11 февраля 1958) — перуанский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Перу 1988 и 1993 гг. Серебряный призер чемпионата Перу 1996 г. Бронзовый призер чемпионатов Перу 1995 и 1997 гг.

В составе сборной Перу участник шахматных олимпиад 1988, 1990 и 1996 гг.

В 1995 г. представлял Перу в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Пачеко Асмата в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Пачеко Асмата на сайте 365Chess
 Личная карточка Х. Пачеко Асмата на сайте 365Chess (другая: путаница с португальским шахматистом)

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам